El abrazo partido é um filme de drama franco-ítalo-hispano-argentino de 2004 dirigido por Daniel Burman. Foi selecionado como representante da Argentina à edição do Oscar 2005, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Elenco 

Daniel Hendler - Ariel Makaroff
Adriana Aizemberg - Sonia Makaroff
Sergio Boris - Joseph Makaroff
Diego Korol - Mitelman
Silvina Bosco - Rita

Filmes em língua espanhola
Filmes da Argentina de 2004
Filmes dirigidos por Daniel Burman
Filmes de drama da Argentina
Filmes da França de 2004
Filmes de drama da França
Filmes da Itália de 2004
Filmes de drama da Itália
Filmes da Espanha de 2004
Filmes de drama da Espanha